La route départementale 933, ou RD 933, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 33 dans l'Aisne et la Marne
 l'ancienne RN 42 dans le Nord
 l'ancienne RN 133 de Bergerac à l'Espagne
 l'ancienne RN 333 dans le Pas-de-Calais et la Somme
 l'ancienne RN 433 dans l'Ain et en Saône-et-Loire
 l'ancienne RN 833 dans l'Eure, en Eure-et-Loir et dans les Yvelines

933